Persepolis – perskie miasto
 Persepolis – powieść graficzna autorstwa Marjane Satrapi
 Persepolis – film animowany na podstawie powyższej powieści